Slovo bučina označuje:

 bučina – biotop s dominancí buku lesního
 Voděradské bučiny – národní přírodní rezervace 

lidská sídla
 Bučina (okres Ústí nad Orlicí) – obec v okrese Ústí nad Orlicí
 Bučina (Kvilda) – část obce Kvilda v okrese Prachatice
 Bučina (Vranov) – část obce Vranov v okrese Benešov
 Velká Bučina a Malá Bučina – části města Velvary v okrese Kladno
 Bučina (Oravská Lesná) – část slovenské obce Oravská Lesná

vodní toky
 Bučina (přítok Vltavy) – český potok, pravostranný přítok řeky Vltavy
 Bučina (přítok Skleného) – slovenský potok, přítok Skleného v povodí řeky Turiec

vrcholy
 Bučina (Cerová vrchovina) – vrch v Cerové vrchovině  na Slovensku
 Bučina (Ještědsko-kozákovský hřbet) – vrch v Ještědsko-kozákovském hřbetu
 Bučina (Jizerské hory) – vrchol 868 m n.m. v Jizerských horách
 Bučina (Krkonošské podhůří) - vrch severně od Trutnova v Krkonošském podhůří
 Bučina (Lužické hory) – vrch u Hraničního rybníka v Lužických horách
 Bučina (Orlické hory) – vrch u obce České Petrovice
 Bučina (Přimdský les) (675,3 m n.m.) – vrchol v Přimdském lese, západně od Milířů v okrese Tachov
 Bučina (Slavkovský les) – vrch ve vojenském újezdu Hradiště ve Slavkovském lese u obce Kyselka s rozhlednou Bučina
 Bučina (Železné hory, 627 m n.m.) – vrch v Železných horách
 Bučina (Železné hory, 606 m n.m.) – vrch v Železných horách
 Bučina (Železné hory, 534 m n.m.) – vrch v Železných horách

jiný význam
 Bučina (rozhledna) – rozhledna u obce Kyselka ve Slavkovském lese

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - místopisné jméno